Партош (, ) — венгерская фамилия. Встречается также в альтернативных написаниях (Партос)

Известные носители 
 Партош, Дьюла (1845—1916) — венгерский архитектор
 Партош, Кароль (род. 1936) — румынский и швейцарский шахматист.
 Партош, Феликс (более известен под фамилией Медведев; род. 1941) — российский журналист и писатель.
 Партос, Фрэнк (; 1901—1956) — американский киносценарист, по происхождению венгерский еврей
 Партош, Эдён (1907—1977) — венгерский и израильский альтист и композитор